Пацаны:
 «Пацаны» — советский фильм 1983 года.
 «Реальные пацаны» — российский комедийный телесериал.
 «Пацаны» — музыкальная группа, проект «Руки Вверх!».
 «Однажды» («Пацаны») — российский фильм Рената Давлетьярова.
 «Пацаны» — американский телесериал 2019 года.

См. также 
 Пацан (значения)